Freefall bezeichnet:

 den Originaltitel des Katastrophenfilms Angst über den Wolken aus dem Jahr 1999
 Freefall (1993), einen US-amerikanischen Actionfilm
 Freefall (2009), einen US-amerikanischen Fernsehfilm
Freefall (Webcomic), einen von Mark Stanley gezeichneten Comicstrip.

 siehe auch: Free Fall